Das Adjektiv helvetisch bezieht sich auf

 die Schweiz
 den keltischen Volksstamm der Helvetier

Siehe auch: 

 Helvetia (Begriffsklärung)
 Helvetica (Begriffsklärung)